Der Levstik-Preis ist ein Literaturpreis in Slowenien, der für Leistungen in der Kinderliteratur vergeben wird. Er wird seit 1949 vom Mladinska Knjiga Verlag verliehen und ist damit der erste Literaturpreis, der nach dem Zweiten Weltkrieg von einem slowenischen Verlag vergeben wurde. Er beinhaltet einen Preis für Originalwerke der Literatur, Originalillustrationen und Sachbücher für Kinder. Bis 1989 wurde er jährlich vergeben; seitdem alle zwei Jahre. In der Preiskategorie für Bücher können nur Bücher des Verlags Mladinska Knjiga eingereicht werden. Seit 1999 ist der Preis für Lebensleistungen in der Kinderliteratur der renommierteste Preis seiner Art in Slowenien. Der Preis ist nach dem slowenischen Schriftsteller, politischen Aktivisten und Dramatiker Fran Levstik benannt, der auch Werke für Kinder schrieb.

Preisträger

Einzelnachweise 

Kinder- und Jugendliteraturpreis
Literaturpreis (Slowenien)
Kultur (Jugoslawien)
Literatur (Slowenisch)
Levstik, Fran
Erstverleihung 1949